Briony McRoberts (1957-2013), actrice britannique.
 Josh McRoberts (1987-), basketteur américain.
 Nicholas McRoberts (1977-), compositeur et chef d'orchestre australien.
 Samuel McRoberts (1799-1843), homme politique américain.
Samuel McRoberts (1868-1947), avocat, homme d'affaires et général américain.
William J. McRoberts (1863-1933), homme d'affaires et politique américain.